The Kuala Lumpur Major 2018 (англ. The Kuala Lumpur Major — Куала-Лумпур Мейджор) Куала-Лумпурский мейджор стал первым из пяти в DPC сезоне 2018-2019 года, и 6-тым мейджором от PGL. На турнире были представлены 16 команд со всего мира, которые  соревновались за $1.000.000 и 15.000 DPC очков. В сотрудничестве с сетью eGG и ImbaTV основное мероприятие  прошло на «Axiata Arena», в Куала-Лумпуре, Малайзия. 

Открытые отборочные — с 16 по 21 сентября 2018 года. Онлайн часть основного этапа — с 11 по 14 ноября 2018 года. Основной этап — с 16 по 18 ноября 2018 года.

Серия мейджор турниров с DPC бальной системой второго сезона, служит для определения 12 лучших команд заслуживающих прямые приглашения на The International 2019. Первый мейджор в новом игровом сезоне 2018-2019 года, и первый мейджор в истории Куала-Лумпура.

Команды 
Команды, прошедшие через квалификации и попавшие на турнир.
  Virtus.pro
  Gambit
  Team Secret
  Ninjas in Pyjamas
  Alliance
  PSG.LGD
  Vici Gaming
  Team Aster
  Fnatic
  TNC Predator
  paiN Gaming
  paiN Gaming X
  Evil Geniuses
  Forward Gaming
  J.Storm
  Tigers — Победитель DreamLeague Season 10

 J.Storm подписывают  Marchoutofarmy — 27 Сентября 2018 года.

 Gambit Esports подписывают  ferzee — 5 Октября 2018 года.

 Dstones покинул Team Aster, его заменит  loveyouloveme из For The Dream — 2 Ноября 2018 года.

 NiP не потеряют 40% DPC-очков, вследствие использования замены на The Kuala Lumpur Major:  Mind_Control выступает вместо  33.

Основной этап 
Основной этап прошёл — с 11 по 18 ноября 2018 года.Онлайн часть проходила — с 11 по 14 ноября 2018 года.Игра команд на стадионе прошла — с 16 по 18 ноября 2018 года.

Игры плей-оффа пройдут по системе Double Elimination. BO — аббревиатура (англ. BO — Best of — Лучший из).

В верхней и нижней сетке игры будут вестись до двух побед , кроме 1 раунда нижней сетки. В нижней сетке в 1 раунде игры проводятся до одной победы . Грандфинал играется до трёх побед , где победитель верхней сетки не имеет никаких преимуществ.

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2018-2019
Dota 2 Major
2018 год в киберспорте